Lazdynai ist eine Litauische Ortsbezeichnung:
 Lazdynai, Stadtteil von Vilnius, der Hauptstadt Litauens
 Lazdynai, litauische Bezeichnung des ostpreußischen Dorfes Lasdehnen (1938 bis 1946 Haselberg) im Kreis Pillkallen/Schloßberg, seit 1946: Krasnosnamensk (Kaliningrad), Stadt in der Oblast Kaliningrad, Russland